Протокол Ву — Лама — протокол аутентификации и обмена ключами. Как и в случае протокола DASS промежуточная сторона — Трент — поддерживает базу данных всех ключей.

Симметричный вариант протокола 
Протокол был описан Томасом Ву и  в 1992 году.

Алиса отправляет Бобу свой идентификатор:
 

Боб отправляет Алисе случайное число:
 

Алиса отправляет Бобу это число, зашифровав его на общем ключе её и Трента:
 

Боб отправляет Тренту сообщение, зашифрованное на его с Трентом ключе, в котором содержатся идентификатор Алисы и её сообщение, полученное Бобом на 3-м проходе:
 

Трент расшифровывает сообщение ключом Алисы, зашифровывает ключом Боба и отправляет ему:

Асимметричный вариант протокола 
Алиса отправляет Тренту сообщение со своим идентификатором и Боба:
 

Трент отправляет Алисе открытый ключ Боба, подписав его своим закрытым ключом:
 

Алиса проверяет подпись, после чего отправляет Бобу свой идентификатор и некоторое случайное число, зашифровав их открытым ключом Боба
 

Боб отправляет Тренту свой идентификатор и идентификатор Алисы, а также случайное число Алисы, зашифрованное открытым ключом Трента:
 

Трент отправляет Бобу два сообщения. В первом содержится открытый ключ Алисы, подписанный ключом Трента. Во втором — случайное число Алисы, случайный сеансовый ключ и идентификаторы Боба и Алисы. Второе сообщение подписывается ключом Трента и шифруется открытым ключом Боба:
 

Боб проверяет подлинность сообщений с помощью открытого ключа Трента. После этого он посылает Алисе вторую часть сообщения от Трента (вместе с его подписью), дополнив его своим случайным числом и зашифровав открытым ключом Алисы:
 

Алиса проверяет подпись Трента и совпадение своего случайного числа. После этого отсылает Бобу его случайное число, зашифровав его сеансовым ключом:
 

Боб расшифровывает число и убеждается, что оно не изменилось.

Протокол взаимной аутентификации и распределения ключей 
Этот протокол, основанный на симметричной криптографии, был описан Ву и Ламом в 1994 году.

Алиса генерирует случайное число  и отправляет Бобу свой идентификатор и это число:
 

Боб тоже генерирует случайное число  и отправляет Алисе свой идентификатор и это число:
 

Алиса отправляет Бобу свой и его идентификаторы и случайные числа, зашифровав сообщение на общем ключе её и Трента:
 

Боб отправляет Тренту два сообщения. Первое — это сообщение, полученное от Алисы. Второе — та же информация, что и в сообщении от Алисы (оба идентификатора и случайных числа), но зашифрованная на его с Трентом ключе:
 

Трент расшифровывает сообщения от Боба, узнаёт идентификаторы и случайные числа участников, после чего генерирует сессионный ключ  и отправляет Бобу два сообщения. В первом сообщении содержатся идентификатор Боба, оба случайных числа и сессионный ключ, зашифрованные на ключе Алисы. Во втором сообщении содержатся идентификатор Алисы, оба случайных числа и сессионный ключ, зашифрованные на ключе Боба:
 

Боб отправляет Алисе два сообщения. Первое — это первое сообщение, полученное на предыдущем проходе от Трента. Второе — оба случайных числа ( и ), зашифрованные на сессионном ключе:
 

Алиса расшифровывает первое сообщение, получает ключ , расшифровывает второе сообщение и отправляет Бобу его случайное число:

Атаки на протокол

Атака на симметричный вариант протокола 
На симметричный вариант протокола Ву-Лама существует атака с помощью параллельного сеанса, описанная Абади и Нидхемом.

Мэллори является пользователем системы и имеет общий ключ с Трентом. Также ей требуется блокировать все сообщения, посланные Алисе, то есть Мэллори должна быть активным криптоаналитиком.

Мэллори начинает два сеанса — один от имени Алисы и один от своего имени — и отправляет Бобу два сообщения:
 
 

Боб думает, что с ним хотят связаться Алиса и Мэллори, и отправляет каждой своё случайное число:
 
 

Мэллори игнорирует своё случайное число и в обоих сеансах отправляет Бобу одно и то же сообщение — случайное число , предназначенное Алисе, зашифрованное на общем ключе Мэллори и Трента :
 
 

Боб, следуя инструкциям протокола и не сравнивая сообщения между собой, пересылает их Тренту, добавив идентификаторы и зашифровав на их общем ключе :
 
 

Трент в каждом сеансе расшифровывает сообщение с помощью ключа того участника, идентификатор которого он получил. Так как в первом сеансе он получил идентификатор Алисы, а число  было зашифровано на ключе Мэллори , при расшифровке получится другое число («мусор»).
 
 
Боб видит в одном из последних сообщений случайное число , которое он посылал Алисе (как он думает), а в другом — мусор. Из-за этого Боб считает, что он установил связь с Алисой, хотя Алиса вообще не участвовала в обмене сообщениями.

Последовательность сеансов в данном случае не важна — атака будет развиваться точно также.

Абади и Нидхем предложили защиту от этой атаки: в сообщение 5-го прохода Трент должен включить идентификатор Алисы. В этом случае Боб при получении идентификатора Мэллори и случайного числа  (которое он отправлял Алисе) отбросит такое сообщение, и атака сорвётся.

Атака на протокол взаимной аутентификации 
На этот вариант протокола также существует атака с помощью параллельного сеанса.

Пусть Алиса инициировала запрос на установление связи с Мэллори. Тогда Мэллори может инициировать параллельный сеанс связи с Алисой, установить связь в первом сеансе, а второй отложить. После этого через некоторое время (даже после завершения первого сеанса) продолжить установление связи во втором сеансе и заставить Алису принять старый сессионный ключ (тот, что использовался в первом сеансе). Также ей требуется блокировать сообщение, посланные Трентом Алисе, то есть Мэллори должна быть активным криптоаналитиком.

Алиса начинает сеанс связи с Мэллори. Мэллори в ответ начинает сеанс связи с Алисой, отправляя ей то же случайное число, которое она получила:
 
 

После этого Мэллори дожидается, пока Алиса ответит на её сообщение из второго сеанса, достаёт из него случайное число и вставляет его в сообщение Алисе в первом сеансе.
 
 

После этого Алиса и Мэллори нормально завершают первый сеанс протокола:
 
 
 
 
 

Через некоторое время Мэллори продолжает установление второго сеанса связи:
 

Алиса отправляет серверу сообщение, которое Мэллори перехватывает и блокирует.
 

Мэллори от имени сервера посылает Алисе сообщение со старым сессионным ключом, просто поменяв местами части сообщения из 5-го прохода первого сеанса.
 

После этого Алиса с Мэллори завершают установление соединения.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Ву — Лама